

Patronymes 

 Denis Lambin : humaniste français (1516-1572)
 Émile Lambin (1835-1901), historien et archéologue français
 Éric Lambin : géographe belge (1962- )
 Michel Lambin : tueur en série français de la fin du 
 Paul Lambin : homme politique français (1886-1975)
 Paul Lambin : médecin hématologue belge, doyen de faculté (1902-1963)

Enseignement 
 Institut Paul Lambin : établissement d’enseignement supérieur belge créé en 1949, et intégré au sein de la Haute École Léonard de Vinci depuis 1996.  Le nom de l'institut se réfère au docteur Paul Lambin (1902-1963).

Rue 
 Avenue Léopold-Florent Lambin : rue bruxelloise de la commune d’Auderghem

Liens externes  
 wikt:lambin : entrée « lambin » du Wiktionnaire
 wikt:Lambin : entrée « Lambin » du Wiktionnaire

Notes et références